

Вшедзень — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вшедзень — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства